Ağlasun (district), een Turks district in de provincie Burdur
 Ağlasun (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Ağlasun